Los asiáticos españoles o españoles de ascendencia asiática oriental son tanto inmigrantes como españoles con ascendencia parcial o total de Asia Oriental y el Sudeste Asiático. Actualmente hay empadronados 399.776 personas que componen el 0,84 % de la población total de España, siendo una de las minorías más pequeñas pero significativas de todo el país.

Demografía 

Los asiáticos españoles conforman una población que asciende a los 399.776, según los datos de empadronamiento del INE de enero del 2022, y se concentran en su mayoría en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife.

Procedencia  

La mayoría de los asiáticos españoles suelen ser de ascendencia china , seguidos de los de ascendencia filipina. También componen comunidades demográficamente notables los japoneses, los coreanos, los tailandeses y los vietnamitas. Existen otras minorías aún más pequeñas como los indonesios, los mongoles, los singapurenses y los malasios. Las minorías más pequeñas, las cuales apenas alcanzan las decenas de miembros, son los birmanos (77), los camboyanos (65), los laosianos (51), los timorenses (12) y los bruneanos (10).

Referencias 

Asiáticos españoles